Термин F има више значења:

 Ф је 25. слово ћирилице.
 F је 6. слово латинице.
 ознака за хемијски елемент флуор (-{fluorum}-); правилна употреба: искључиво латинички транскрипт -{F}-
 ознака за фарад
 -{°F}- је ознака за фаренхајт
 F (програмски језик)
 F Sharp
 F појас

Скраћенице и слова
Хемијски знак